KBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalat (Pakistan)
 kbh – codice ISO 639-3 della lingua camsá